Бентеке () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бентеке, Жонатан (род. 1995) — бельгийский футболист, нападающий.
 Бентеке, Кристиан (род. 1990) — бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий.